Саня Мірза і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Гаврилова і Дарія Касаткіна з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2017
Toray Pan Pacific Open 2017